Джон Мэдисон Купер (John Madison Cooper; 29 ноября 1939, Мемфис, Теннесси — 8 августа 2022) — американский философ, антиковед, специалист по древнегреческой философии. Доктор философии (1967), эмерит-профессор Принстонского университета (с 2016), где трудился с 1981 года, член Американской академии искусств и наук (2001). Отмечен Howard T. Behrman Award for Distinguished Achievement in the Humanities Принстонского университета (2004).

Биография 
Окончил Гарвард-колледж (бакалавр философии magna cum laude, 1961), где учился с 1957 года, в 1960 году принимался в Phi Beta Kappa, а также как стипендиат Маршалла (в 1961-63 гг.) —  (бакалавр философии, 1963), где написал диссертацию «First Philosophy in Aristotle» под началом Гилберта Райла, в 2008 году избран почётным фелло этого колледжа. Степень доктора философии получил в Гарвардском университете в 1967 году защитив дисcертацию «Plato’s Theaetetus», выполненную под началом . В 1981—2016 годах преподавал в Принстонском университете, ныне его эмерит-профессор (с 2016), являлся именным Университетским профессором Henry Putnam University Professor философии, а перед тем именным профессором Stuart Professor философии (с 1998); в 1984—1992 гг. заведовал кафедрой философии. Перед Принстонским преподавал в Гарвардском университете, где началась его карьера, а с 1971 года — в Питтсбургском университете.
Публиковался в Philosophical Review, Journal of Philosophy, Phronesis.

Читал лекции имени Канта в Стэнфордском университете (2003) и  Оксфордском университете (2011), а также  в Стэнфордском университете (2012).

Женился в 1965 году, имел двоих детей. Его называл своим другом Александр Нехамас.

Автор Reason and Human Good in Aristotle (Harvard University Press, 1975), Reason and Emotion: Essays on Ancient Moral Psychology and Ethical Theory (Princeton University Press, 1999, ISBN 9780691058757), Knowledge, Nature, and the Good (Princeton University Press, 2004, ISBN 9780691117249), Pursuits of Wisdom: Six Ways of Life in Ancient Philosophy from Socrates to Plotinus (Princeton University Press, 2012, ISBN 9780691138602).
Редактор Seneca: Moral and Political Essays (Cambridge University Press, 1995), Plato: Complete Works (Hackett Publishing Company, 1997).

Примечания

Ссылки 
 CV
 https://www.princeton.edu/~johncoop/
 https://scholar.princeton.edu/johncoop/home
 https://philosophy.princeton.edu/content/john-cooper
 https://lapa.princeton.edu/people/john-m-cooper
 https://dof.princeton.edu/about/clerk-faculty/emeritus/john-madison-cooper

Президенты отделений Американской философской ассоциации
Профессора Принстонского университета
Доктора философии
Стипендиаты Маршалла